Vieux-Moulin kan syfta på:
 Vieux-Moulin, Oise
 Vieux-Moulin, Vosges